Такелот:

 Такелот I — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 905 — 867 годах до н. э., из XXII династии.
 Такелот II — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 840 — 817 годах до н. э., из XXII (Ливийской) династии.
 Такелот III — египетский фараон из XXIII династии.